Monte Santo kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Monte Santo de Minas (ort), Minas Gerais, 
 Monte Santo (ort), Bahia, 
 Monte Santo (kommun), Bahia,

Grekland 

 Athos, halvö,

Kroatien 

 Sveto Brdo, bergstopp, Lika, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar